Ву́лиця Жо́лудєва — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Жолудєва — вулиця в місті Київ.

Вулиця Жолудєва — вулиця в місті Волгоград.

Вулиці, названі на честь людей